Satra může označovat:

 Satra (podnik) – bývalá společnost podnikající v mezinárodním obchodu a ve zpracování kovů se sídlem v New Yorku
 SATRA, spol. s r. o., projektová společnost z Prahy, která se podílela na projektování tunelu Blanka
 Satra II – typ dvoučlánkové tramvaje provozovaný na tramvajové síti v Sarajevu („SArajevski TRAmvaj“)
 Satra III – typ tříčlánkové částečně nízkopodlažní tramvaje provozovaný v Sarajevu, odvozený od typu Satra II